est la formule brute de plusieurs isomères.

 chloral ou trichloroéthanal, numéro CAS 
 chlorure de dichloroacétyle, numéro CAS